Ponticino ima više značenja:
 Ponticino, Arezzo
 Ponticino, Bolzano